Landgericht Homberg kann bedeuten:

 Landgericht Homberg (Efze)
 Landgericht Homberg an der Ohm